Resultats del Gran Premi de França de Fórmula 1 de la temporada 1978, disputat al circuit de Paul Ricard el 2 de juliol del 1978.

Resultats

Altres 
 Pole: John Watson 1' 44. 41 

 Volta ràpida: Carlos Reutemann 1' 48. 56 (a la volta 48)

Referències 
 

França
1978